Zoologia: àguila, nom de diversos ocells rapinyaires, majoritàriament de la família dels accipítrids.
 Astronomia: L'Àguila (Aquila), una de les constel·lacions.
 Bestiari: L'àguila (o, més habitualment, àliga), figura del bestiari popular català
 Heràldica: àguila, figura heràldica que representa aquest ocell.
 L'àguila bicèfala, d'origen romà d'Orient, símbol de l'Imperi Rus i de l'Imperi Austrohongarès, entre d'altres.
 L'àguila romana, emblema de les legions romanes, que va donar lloc a l'àguila imperial.
 Iconografia: 
 L'àguila de Sant Joan Evangelista, emblema d'aquest apòstol.
 Ordes militars:
 Orde de l'Àguila Alemanya, orde del Tercer Reich instituït per Hitler el 1937.
 Orde de l'Àguila Blanca, orde polonès fundat el 1705 per August II.